Гискра (, ) — фамилия.

Известные носители:

  (~ 1400–1469/70) — чешский дворянин из моравской дворянской семьи лордов Брандейсов.
 Гискра, Карл (1820—1879) — австрийский государственный деятель; профессор государственного права в Венском университете; доктор философии и доктор права; почётный гражданин Вены и Инсбрука. 
  (1864—1919) — австро-венгерский дипломат, посол Австро-Венгрии в Нидерландах (1911–1917).; сын Карла Г.